Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern haben England, Wales, Schottland und Nordirland relativ wenige Feiertage, beispielsweise gibt es keinen offiziellen Nationalfeiertag. Allerdings gilt dort die Regel, dass viele der Feiertage, wenn sie auf einen Samstag oder Sonntag fallen, automatisch zu einem arbeitsfreien nächsten Werktag (meist dem Montag) führen; der Feiertag wird sozusagen „nachgeholt“.

1 Fällt der Feiertag auf ein Wochenende, wird der nächste Werktag arbeitsfrei.2 Der Ostermontag ist in Schottland kein Feiertag; es gibt Bestrebungen, dies zu ändern.

Weblinks 
 Feiertage in England, Wales und Nordirland, Veröffentlichung des Departments for Business, Enterprise and Regulatory Reform
 Feiertage in Schottland

!
!Feiertage
Vereinigtes Königreich